Oberbergbach ist der Name folgender Gewässer: 

 Oberbergbach (Fautenbach), linker Zufluss des Fautenbachs in Ziegelhöfe, Gemeinde Kappelrodeck, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Oberbergbach (Liebochbach), linker Zufluss des Liebochbaches im Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Oberbergbach (Ruetz), linker Zufluss der Ruetz im Bezirk Innsbruck-Land, Tirol